Kachenet steht für:
 Kachenet (I.), altägyptischer Beamter vom Anfang der 5. Dynastie
 Kachenet (II.), altägyptischer Beamter vom Anfang der 5. Dynastie